Герман Пааше (24 февраля 1851, Бург — 11 апреля 1925, Детройт) — немецкий экономист, статистик и политик, профессор Берлинского технического университета и депутат, автор индекса Пааше.

Биография 
Учился в Университете Галле, где изучал экономику, сельское хозяйство, статистику и философию. В 1879 году стал профессором Ахенского университета, в 1884 году — Марбургского университета, в 1897 году — Берлинского технического университета.

С 1893 года занимался политикой, став депутатом прусского парламента, в 1906 году отказался от профессуры, чтобы полностью посвятить себя политике. Придерживался либеральных взглядов, во время Первой мировой войны выступал против неограниченной подводной войны. До 1918 года член Национал-либеральной партии, после — Немецкой народной партии.

Вклад в науку 
Известен в первую очередь введением индекса Пааше, а также как автор целого ряда значительных для своего времени работ по вопросам о товарных ценах, наследственной аренде, сахарной промышленности, бумажно-денежном обращении и так далее.

Библиография 
 Die Geldentwertung zu Halle a. S. in den letzten Decennien dieses Jahrhunderts. — Halle a.S.: Plötz, 1875
 Über die Entwicklung der Preise und der Rente des Immobiliarbesitzes zu Halle a. S.. — Halle a.S.: Plötz, 1877
 Studien über die Natur der Geldentwertung und ihre praktische Bedeutung in den letzten Jabrzenten — Jena: Fischer, 1891
 Wandlungen in der modernen Volkswirtschaft — Marburg: Erhardt, 1890
 Zuckerindustrie und der Zuckerhandel der Welt — Jena: Fischer, 1891
 Kultur- und Reiseskizzen aus Nord- und Mittelamerika. — Magdeburg: Rathke, 1894
 Die Zuckerproduktion der Welt. — Leipzig: Teubner, 1905

Примечания 

Выпускники Галле-Виттенбергского университета
Члены Немецкой народной партии
Члены Национал-либеральной партии Германии